Skaut – członek organizacji skautowej, (lub też harcerskiej), często też popularne określenie, osoby zaradnej, przebojowej.
 Skaut (czasopismo) – pierwsze polskie czasopismo o tematyce skautowej i harcerskiej, założone w październiku 1911 roku i wydawane przez grupę polskich instruktorów skautowych we Lwowie pod kierownictwem Andrzeja Małkowskiego.
 skaut – w sporcie - łowca talentów

Zobacz też 
 harcerz
 historia harcerstwa

Filmy ze słowem skaut 
 Skaut (film) (The Scout) – amerykański film z 1994 roku w reż. Michaela Ritchiego
 Ostatni skaut (The Last Boy Scout) – amerykański film z 1991 roku w reż. Tony'ego Scotta z Bruce Willisem w głównej roli.
 Mały skaut (The Little Boy Scout) – film z 1917 roku.